De Axpo Super League 2004/05 was de 108ste editie van de strijd om het nationale voetbalkampioenschap in de hoogste afdeling van Zwitserland. De competitie begon op 17 juli 2004 en eindigde op 28 mei 2005.

FC Basel trad aan als titelverdediger en wist de Zwitserse titel te prolongeren onder leiding van trainer-coach Christian Gross. Servette FC Genève kreeg drie punten in mindering vanwege financiële onregelmatigheden. De club ging halverwege het seizoen failliet en trok zich terug uit de competitie.

Uitslagen

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#D0F0C0;"
|  || FC Basel || 34 || 21 || 7 || 6 || 81 || 45 || +36 || 70
|-style="background:#97DEFF;"
| 2 || FC Thun || 34 || 18 || 6 || 10 || 69 || 42 || +27 || 60
|-style="background:#BBEBFF;"
| 3 || Grasshoppers Zürich || 34 || 12 || 14 || 8 || 51 || +50 || +1 || 50
|-style="background:#ccccff;"
| 4 || BSC Young Boys || 34 || 12 || 13 || 9 || 60 || 52 || +8 || 49
|-style="background:#BBEBFF;"
| 5 || FC Zürich || 34 || 13 || 9 || 12 || 55 || 57 || –2 || 48
|-style="background:#ccccff;"
| 6 || Neuchâtel Xamax FC || 34 || 10 || 8 || 16 || 36 || 48 || –12 || 38
|-
| 7 || FC St. Gallen || 34 || 8 || 12 || 14 || 51 || 60 || –9 || 36
|-
| 8 || FC Aarau || 34 || 7 || 11 || 16 || 42 || 64 || –22 || 32
|- style="background:#FFE6E6"
| 9 ||  FC Schaffhausen || 34 || 7 || 11 || 16 || 36 || 59 || –23 || 32
|- style="background:#FFCCCC"
| 10 ||  Servette FC Genève || 18 || 6 || 5 || 7 || 24 || 28 || –4 || '20
|}

Play-offs promotie/degradatie

FC Schaffhausen handhaaft zich in de Super League.

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.''

Scheidsrechters

Toeschouwers

FC Basel

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Basel, die in het seizoen 2004/05 onder leiding van trainer-coach Christian Gross voor de elfde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Zwitserland werden.

Zie ook
Challenge League 2004/05
Zwitserse voetbalbeker 2004/05
Zwitsers voetbalelftal in 2004
Zwitsers voetbalelftal in 2005

2005
Competitievoetbal 2004/05